Irina Rozowa (lit. Irina Rozova; *  23. Januar 1958 in Klaipėda) ist eine litauische Journalistin und Politikerin russischer Herkunft.

Leben 
Nach dem Abitur von 1965 bis 1975  an der 11. Mittelschule Klaipėda absolvierte sie  1981 das Diplomstudium der Journalistik an der Lomonossow-Universität in Moskau und arbeitete danach in der Oblast Omsk. Von 1984 bis 1990 arbeitete sie in der Oblast Kaliningrad. Ab 1992 lebte sie in Klaipėda und ab 1996 arbeitete bei der Radiostation „Laluna“, danach bei „Raduga“ als Moderatorin. Sie war Gehilfin von Valdemaras Tomaševskis im Europaparlament. Von 2003 bis 2004 und von 2011 bis 2012 war sie Mitglied im Stadtrat Klaipėda. Von 2004 bis 2008 und seit 2012 ist sie Mitglied im Seimas.

Seit 2000 ist sie Mitglied von Rusų aljansas.

Quellen 

Mitglied des Europaausschusses (Litauen)
Politiker (Klaipėda)
Journalist (Litauen)
Litauer
Geboren 1958
Frau
Mitglied des Gesundheitsausschusses (Litauen)
Mitglied des Ausschusses für Entwicklung der Informationsgesellschaft (Litauen)
Absolvent der Lomonossow-Universität Moskau